Ganzheitlichkeit steht für:

 Ganzheitlichkeit, Begriff vom Abstraktum Ganzheit des Adjektivs ganz abgeleitet
 Ganzheitlichkeit (Pädagogik), integrativer Bestandteil handlungsorientierter Konzepte
 Ganzheitlichkeit (Fremdsprachenunterricht), es wirken kognitive und affektive Aspekte zusammen

Siehe auch:
 Ganzheit
 Ganzheitliches Qualitätsmanagement